Berceni se poate referi la:

Berceni (cartier)
satul Berceni sau comuna omonimă din județul Ilfov
Berceni, Prahova, reședința comunei cu același nume.

Toponimul Berceni provine de la numele generalului Miklós Bercsényi, care conducea un grup de husari în perioada lui Francisc Rákóczi al II-lea.

Note